Gündüz ist ein türkischer weiblicher und (überwiegend) männlicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung „der Tag“.

Namensträger

Vorname 
 Gündüz Kılıç (1918–1980), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Gündüz Tunçbilek (1926–2007), türkischer Botschafter

Familienname 
 Bülent Gündüz (* 1988), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Erdem Gündüz (* 1979), türkischer Tänzer und Choreograf, politischer Aktivist
 Erkan Gündüz (* 1972), in Deutschland lebender türkischer Schauspieler und Stuntman
 Murat Gündüz (* 1993), türkischer Kugelstoßer
 Samet Gündüz (* 1987), schweizerisch-türkischer Fußballspieler
 Selim Gündüz (* 1994), türkisch-deutscher Fußballspieler
 Yüksel Gündüz (* 1937), türkischer Fußballspieler

Liedtitel 
 Ahmet Gündüz, Rapsong der Fresh Familee

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname